Qualora un evento si verifichi, o si possa verificare, solo in osservanza di un generico vincolo, lo si può definire condizionale. Il termine viene utilizzato in svariati contesti con significati che corrispondono a diversi tipi e accezioni della condizione implicita.

Linguistica
 Modo condizionale:
Tempo condizionale presente o semplice;
Tempo condizionale passato o composto.

Diritto
 Sospensione condizionale della pena e patteggiamento;
 Liberazione condizionale.

Informatica
 Costrutto condizionale.